Джеймс Дэвид Смилли (; 1833—1909) — американский художник.

Биография 
Родилcя 16 января 1833 года в Нью-Йорке. Его отец — Джеймс Смилли (James Smillie, 1807—1885), шотландский гравёр, эмигрировавший в Нью-Йорк в 1829 году; в 1851 году, вместе со своим братом Уильямом Каммингом (William Cumming, 1813—1908), был избран в Национальную академию дизайна. Он был гравёром-пейзажистом и много сделал работ для печати банкнот.

Первоначально живописи Джеймс учился у отца, потом продолжил своё образование в Национальной академии дизайна. Занимался также гравировкой — банкнот и некоторых иллюстраций, в частности, рисунков  для романов Джеймса Фенимора Купера. В 1865 году Джеймс Дэвид Смилли был избран членом Национальной академии дизайна, в 1876 году стал её академиком. Был в числе основателей Американского общества акварелистов, в котором в 1866—1873 годах был казначеем, а 1873—1878 годах — президентом. Также был в числе организаторов .

Был женат на Анне Кук. Его брат Джордж Генри Смилли также был художником.

Умер 14 сентября 1909 года в Нью-Йорке. Был похоронен на кладбище Грин-Вуд в Бруклине.

Источники 
 David Bernard Dearinger; National Academy of Design (U.S., 2004). Paintings and Sculpture in the Collection of the National Academy of Design: 1826—1925. Hudson Hills. pp. 20-. ISBN 978-1-55595-029-3.

Примечания

Ссылки 
 James David Smillie
 James D. Smillie, 1833—1909: A lifetime of engraving

Художники США
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»
Выпускники Национальной академии дизайна
Члены Национальной академии дизайна